Gessi (metge), metge grec que va viure en el regnat de Zenó (474-491).
 Aule Gessi, cap dels magistrats d'Esmirna.